Această pagină prezintă lista orașelor din Muntenegru.

 
Muntenegru